En escultura se denomina como Escuela Dedálica a una corriente que se produce dentro de la escultura arcaica griega, la cual toma el nombre mítico de Dédalo el inventor de la estatuaria, y que se desarrolló en todos los talleres del Peloponeso, desde el  al 

Esta escuela recoge la influencia de las antiguas imágenes de madera (llamadas xoana), destinadas al culto y también la de los modelos egipcios transmitidos a través de los asentamientos griegos en Egipto.

Son ejemplos de esta escuela, la Dama de Auxerre y el torso de Eleuterna.

Escultura de la Antigua Grecia